La Oberliga Südwest fue la liga de fútbol más importante de Alemania desde la ocupación de las fuerzas aliadas en el país en 1945 hasta la creación de la Bundesliga en 1963.

Historia
La liga fue creada en 1945 por la ocupación de Francia en los territorios de Rheinland-Pfalz y Saarland reemplazando a las Gauligas. La liga a diferencia de las otras 5 estaba dividida en dos grupos (Norte y Sur) y estaba integrada por 10 equipos, el grupo sur solo existió hasta 1950 cuando éste se integró a la Oberliga Süd (I).

Era la segunda Oberliga más pequeña solo por detrás de la Oberliga Berlin y el club que ganó más veces la liga fue el 1. FC Kaiserslautern, equipo donde militaba Fritz Walter, campeón del mundo con  en Suiza 1954.

Entre 1948 y 1951 los equipos de la región de Saarland no formaron parte de la liga, sino que jugaban un torneo por aparte, como el 1. FC Saarbrücken, equipo que jugó en la Ligue 2 de Francia, la cual ganó en la temporada 1948/49. El 1. FC Kaiserslautern, el Wormatia Worms y el FSV Maguncia 05 fueron los únicos equipos que disputaron todas las 18 temporadas de existencia de la liga.

La liga desapareció en 1963 cuando fue creada la Bundesliga como la primera división de Alemania.

Equipos Fundadores
Estos fueron los 10 equipos que participaron en la primera temporada de la liga en 1945/46:

1. FC Saarbrücken
1. FC Kaiserslautern
Borussia Neunkirchen
Wormatia Worms
VfR Frankenthal

FK Pirmasens
Phönix Ludwigshafen
1.FC Idar
Hassia Bingen
FSV Maguncia 05

Ediciones anteriores

 En Negrita los equipos que ganaron el título nacional.

Equipos por Temporada

Grupo Norte

Fuente:

* Equipos de Saarland, los cuales no participaron en la liga entre 1948 y 1951.

Grupo Sur (1946-50)

Fuente:

Hasta 1949, a los equipos de esta liga no se les permitía tener su nombre del periodo entre-guerra. Sus nombre originales los adquirieron después de 1949.

Tabla Histórica

Fuente:

Referencias

Enlaces externos
  Das deutsche Fussball Archiv Tablas Históricas del Fútbol Alemán
  Oberliga Südwest en Fussballdaten.de

Oberligas desaparecidas